Рябкин — фамилия; имеет женскую форму Рябкина.
 Рябкин, Генрих Семёнович (1927—1992) — советский российский драматург, киносценарист.
 Рябкин, Максим Викторович — тренер по спортивному ориентированию.
 Рябкин, Сергей Николаевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист.

 Рябкина, Татьяна Юрьевна (девичья фамилия Переляева, род. 1980) — российская спортсменка (спортивное ориентирование).